Турнир в группе B в рамках 51-го чемпионата мира и одновременно 62-го чемпионата Европы по хоккею с шайбой проходил в Нидерландах.

Турнир проходил в один круг.

Турнир

Итоговая таблица

Итоги

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1986
 Группа С чемпионата мира по хоккею с шайбой 1986

Ссылки 
 Хоккей: Малая энциклопедия спорта. Москва. Физкультура и спорт.1990

1